Rohrwies ist der Name folgender Orte:

 Rohrwies (Isny im Allgäu), Ortsteil von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Rohrwies (Waldkirchen), Ortsteil von Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rohrwies (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft von Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rohrwiesenbach
 Röhrawiesen